Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2016 проводился в городе Казань (Россия) c 14 по 22 октября 2016 года. Турнир проводился во 2-й раз. Все матчи проводились на арене «Дворец спорта».

В турнире принимало участие 37 национальных сборных смешанных команд (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Впервые в чемпионате принимали участие сборные Андорры, Нидерландов, Хорватии и Республики Корея. Не принимали участие соревновавшиеся на предыдущем чемпионате сборные Китая, Израиля и Литвы.

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная России, победившая в финале сборную Швеции со счётом 5:4. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборную Республики Корея со счётом 8:4.

Сборная России стала первой сборной в истории чемпионата, выигравшей чемпионат не потерпев ни одного поражения (11 матчей, 11 побед).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 5 групп (A, B, C, D, Е) по 7 команд (в группах D и E — 8 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Затем 12 команд, занявшие в группах места с 1-го по 3-е, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. При этом сначала 8 команд, занявшие в группах 2-е и 3-е места, выходят в 1/8 финала; победители этих матчей проходят в четвертьфиналы, где играют с командами, занявшими в группах 1-е места. Затем победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах; победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.

Сессия 3. 15 октября, 12:00

Сессия 4. 15 октября, 16:00

Сессия 5. 15 октября, 20:00

Сессия 6. 16 октября, 8:00

Сессия 7. 16 октября, 12:00

Сессия 8. 16 октября, 16:00

Сессия 9. 16 октября, 20:00

Сессия 10. 17 октября, 8:00

Сессия 12. 17 октября, 16:00

Сессия 14. 18 октября, 8:00

Сессия 16. 18 октября, 16:00

Сессия 18. 19 октября, 8:00

Сессия 20. 19 октября, 16:00

Сессия 22. 20 октября, 8:00

Группа B 

  Проходят в плей-офф напрямую.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.

Сессия 2. 15 октября, 8:00

Сессия 4. 15 октября, 16:00

Сессия 5. 15 октября, 20:00

Сессия 6. 16 октября, 8:00

Сессия 7. 16 октября, 12:00

Сессия 8. 16 октября, 16:00

Сессия 10. 17 октября, 8:00

Сессия 12. 17 октября, 16:00

Сессия 13. 17 октября, 20:00

Сессия 15. 18 октября, 12:00

Сессия 16. 18 октября, 16:00

Сессия 17. 18 октября, 20:00

Сессия 19. 19 октября, 12:00

Сессия 21. 19 октября, 20:00

Сессия 22. 20 октября, 8:00

Группа C 

  Проходят в плей-офф напрямую.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.

Хотя команды Дании, Польши и Чехии набрали одинаковое количество побед, напрямую в плей-офф со 2-го места в группе вышла команда Польши, поскольку из этих трёх команд у неё был самый лучший результат в предварительных постановочных бросках в центр дома (). Команды Дании и Чехии встретятся в тай-брейке за выход в плей-офф.

Сессия 1. 14 октября, 18:30

Сессия 2. 15 октября, 8:00

Сессия 3. 15 октября, 12:00

Сессия 4. 15 октября, 16:00

Сессия 6. 16 октября, 8:00

Сессия 8. 16 октября, 16:00

Сессия 9. 16 октября, 20:00

Сессия 11. 17 октября, 12:00

Сессия 13. 17 октября, 20:00

Сессия 14. 18 октября, 8:00

Сессия 16. 18 октября, 16:00

Сессия 17. 18 октября, 20:00

Сессия 18. 19 октября, 8:00

Сессия 18. 19 октября, 8:00

Сессия 20. 19 октября, 16:00

Сессия 21. 19 октября, 20:00

Сессия 23. 20 октября, 12:00

Группа D 

  Проходят в плей-офф.

Сессия 1. 14 октября, 18:30

Сессия 3. 15 октября, 12:00

Сессия 5. 15 октября, 20:00

Сессия 7. 16 октября, 12:00

Сессия 8. 16 октября, 16:00

Сессия 9. 16 октября, 20:00

Сессия 11. 17 октября, 12:00

Сессия 12. 17 октября, 16:00

Сессия 13. 17 октября, 20:00

Сессия 15. 18 октября, 12:00

Сессия 16. 18 октября, 16:00

Сессия 17. 18 октября, 20:00

Сессия 19. 19 октября, 12:00

Сессия 21. 19 октября, 20:00

Сессия 24. 20 октября, 16:00

Группа E 

  Проходят в плей-офф.

Сессия 1. 14 октября, 18:30

Сессия 2. 15 октября, 8:00

Сессия 3. 15 октября, 12:00

Сессия 6. 16 октября, 8:00

Сессия 7. 16 октября, 12:00

Сессия 10. 17 октября, 8:00

Сессия 11. 17 октября, 12:00

Сессия 13. 17 октября, 20:00

Сессия 14. 18 октября, 8:00

Сессия 15. 18 октября, 12:00

Сессия 16. 18 октября, 16:00

Сессия 17. 18 октября, 20:00

Сессия 18. 19 октября, 8:00

Сессия 20. 19 октября, 16:00

Сессия 21. 19 октября, 20:00

Сессия 23. 20 октября, 12:00

Сессия 24. 20 октября, 16:00

Тай-брейки 
20 октября, 20:00

По результатам тай-брейков в плей-офф вышли команды Финляндии и Чехии.

Плей-офф 
{{16TeamBracket-Compact-with 3rd
| RD1=1/8 финала
| RD2=Четвертьфиналы
| RD3=Полуфиналы
| RD4=Финал

| score-width=25
| team-width=150

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=| RD1-score01=8
| RD1-seed02=16
| RD1-team02=
| RD1-score02=6

| RD1-seed03=8
| RD1-team03=
| RD1-score03=5
| RD1-seed04=9
| RD1-team04=
| RD1-score04=2

| RD1-seed05=5
| RD1-team05=
| RD1-score05=4
| RD1-seed06=12
| RD1-team06=
| RD1-score06=1

| RD1-seed07=13
| RD1-team07=
| RD1-score07=2
| RD1-seed08=4
| RD1-team08=
| RD1-score08=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=
| RD1-score09=9
| RD1-seed10=14
| RD1-team10=
| RD1-score10=1

| RD1-seed11=6
| RD1-team11=
| RD1-score11=7
| RD1-seed12=11
| RD1-team12=
| RD1-score12=1

| RD1-seed13=7
| RD1-team13=
| RD1-score13=4
| RD1-seed14=10
| RD1-team14=
| RD1-score14=7

| RD1-seed15=15
| RD1-team15=
| RD1-score15=1
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD1-score16=10

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01=7
| RD2-seed02=8
| RD2-team02=
| RD2-score02=6

| RD2-seed03=5
| RD2-team03=
| RD2-score03=6
| RD2-seed04=4
| RD2-team04=
| RD2-score04=5

| RD2-seed05=3
| RD2-team05=
| RD2-score05=4
| RD2-seed06=6
| RD2-team06=
| RD2-score06=3

| RD2-seed07=10
| RD2-team07=
| RD2-score07=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08=4

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01=8
| RD3-seed02=5
| RD3-team02=
| RD3-score02=2

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=
| RD3-score03=5
| RD3-seed04=10
| RD3-team04=
| RD3-score04=2

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01=4
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=
| RD4-score02=5

| RD4-seed03=5
| RD4-team03=
| RD4-score03=8
| RD4-seed04=10
| RD4-team04=
| RD4-score04=4
}}

 1/8 финала 
21 октября, 9:30

21 октября, 13:30

 Четвертьфиналы 
21 октября, 19:00

 Полуфиналы 
22 октября, 9:00

 Матч за 3-е место 
22 октября, 14:00

 Финал 
22 октября, 14:00

 Итоговая классификация 

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Видео:''' видеотрансляции на YouTube-канале RussiaCurlingTv
 
 
 
 
 

2016
Международные соревнования по кёрлингу в России
Спорт в России в 2016 году
2016 год в Татарстане
Международные спортивные соревнования в Казани
Октябрь 2016 года
Чемпионаты мира в России